Le Vol est le titre de plusieurs films :
 Le Vol, film d'Albert Capellani (1910)
 Le Vol, film de Robert Péguy (1923)
 Le Vol, titre québécois du film Braquages (2001)